Charakteristika může být:
 charakteristika (sloh) – typ slohového útvaru
 charakteristika (matematika) – vlastnost okruhu v algebře

Externí odkazy